

Persone 
 Alfredo Pochettino – fisico e scienziato italiano
 José Luis Pochettino – ex calciatore argentino
 Mauricio Pochettino – allenatore di calcio ed ex calciatore argentino
 Tomás Pochettino – calciatore argentino

Pagine correlate 
 Pochettini